Bronisław Mieszkowski (1873–1967) – fotograf
 Bronisław Mieszkowski (1909–1976) – historyk sztuki, konserwator zabytków